Zusammenziehung bezeichnet:

 Kontraktion (Linguistik), die Zusammenziehung zweier Vokale zu einer Silbe
 thermische Kontraktion bei sich ändernder Temperatur, siehe Wärmeausdehnung

Siehe auch
 Kontraktion